Archer Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Archer Creek (Illinois), im Sangamon County
 Archer Creek (Missouri), im Benton County
 Archer Creek (North Carolina), im Carteret County
 Archer Creek (Virginia), im Campbell County
 Archer Creek (Washington), im Grays Harbor County

Flüsse in Australien:
 Archer Creek (Parramatta River), Nebenfluss des Parramatta River in Sydney, New South Wales